Ackergraben ist ein Gewässername:

 Ackergraben (Burggraben), linker Zufluss von Schafberg und Weinkogel des Burggrabens (südlicher Zufluss des Attersees) nahe der Magdalenenquelle bei Burgbachau, Gemeinde St. Gilgen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Salzburg
 Langer Ackergraben, linker Zufluss des Ehlenzbachs vor Ließem, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Ackergraben (Krummebach), rechter Zufluss des Krummebachs (zum Forstbach, zum Mittelrhein) bei Rettershain, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ackergraben (Nims), linker Zufluss der Nims nach der Nattenheimer Mühle, Ortsgemeinde Nattenheim, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Ackergraben (Straneggbach), rechte Talrinne vom Zwillingskogel beim Großen Priel zum Straneggbach in der Hinteren Hetzau, Gemeinde Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ackergraben (Talgraben), linker Oberlauf des zunächst dann noch Laubergraben genannten Talgrabens (rechter Zufluss der Prien bei Berg, Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern)

Siehe auch:
 Ackerbach